3 miejscowości w Polsce: 
 Ferdynandów – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Adamów 
 Ferdynandów – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Pęczniew
 Ferdynandów – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Żytno